A 23 115-ös számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részén, a Heves–Borsodi-dombságban.

Nyomvonala 

A 2306-os útból ágazik ki, annak 12+200-as kilométerszelvénye közelében, Hangony területén, dél felé. Pár méter után eléri a zsákfalunak számító Kissikátor határát, egy darabon a községhatárral párhuzamosan húzódik, majd utóbbi településre ér. A faluközpont déli részén ér véget, teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,021 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 26.

Jegyzetek 

23115